Центр «doual’art» () — арт-центр в камерунском городе Дуала, открытый в 1991 году по инициативе принцессы Мэрилин Дуала Белл и Дидье Шауба; является некоммерческой культурной организацией, специализирующейся на искусстве Западной Африки и африканском урбанизме; в 1995 году в районе Бонанджо была создана галерея «Espace doual’art».

История и описание 
Некоммерческая организация «doual’art» была зарегистрирована в городе Дуала (Камерун) в 1992 году; её основателями выступила семейная пара — экономист Мэрилин Дуала Белл (род. 1957) и историк искусства Дидье Шауб (1952—2014). В 1995 году они же создали в районе Бонанджо галерею «Espace doual’art» — как выставочную площадку для произведений современного искусства (до этого момента у них не было постоянного офиса). В 1996 году Белл и Шауб стали инициаторами установки в городе новой скульптуры — скульптуры «La Nouvelle Liberté», созданной Джозефой-Фрэнсисом Суменье (род. 1951), ставшей впоследствии одной из достопримечательностью Дуалы. В период с 1991 по 2012 год центр участвовал в установки статуй в более чем 12 районах города.

В 2005 году «doual’art» организует первое мероприятие в рамках проекта «Ars & Urbis» — международный симпозиум, призванный стимулировать дискуссию о вкладе искусства в преобразование современных городов (прежде всего, африканских); симпозиум стал основой для триеннале «SUD Salon Urbain de Douala», посвященного произведениям искусства, устанавливаемым в общественных местах — в декабре 2007 года прошло первое мероприятие. После того как в декабре 2010 года состоялось второе триеннале, «doual’art» организовал передвижную выставку «Making Douala 2007—2013» — ​​в 2012 году выставка была представлена в рамках официальной программы Международной архитектурной биеннале в Роттердаме. В том же году галерея стала участником биеннале «Dak’Art», а на следующий год «doual’art» приняла участие в арт-ярмарке «Art Dubai», выставляя целый ряд африканских авторов.

С момента создания «doual’art», её руководителем (президентом) является Мэрилин Дуала Белл, а художественное руководство осуществлял Дидье Шауб. Как независимая некоммерческая организация «doual’art» развивает свою деятельность и проекты в партнерстве с международными грантодателями и спонсорами. Выполняя конкретные проекты по обустройству и художественному оформлению городской среды, «doual’art» играет роль посредника между социальными и экономическими группами, местным населением и художественными коллективами.

В экспозиции галереи «Espace doual’art» были представлены работы Паскаля Мартина Тайу, Годди Лей, Алиума Муссы, Коко Коменье, Били Биджоки, Лукаса Грандина и многих других современных художников и скульпторов. Выставочное помещений было оборудовано в здании бывшего кинотеатра при Дворце королей Дуала (Palace of Douala Kings), принадлежащем семье Бэлл Дуала. Архитектор Даниэль Дивута-Котто (род. 1960) восстановила здание, создав в нём офисы, выставочный зал, кафетерий и сад. В галерее проводятся встречи, конференции, выставки, проекции, инсталляции и представления. Фонд «Prince Claus Fund» в 2009 году описывал центр «doual’art» как «организацию, которая произвела революцию на художественной сцене Камеруна».

См. также 
 Bandjoun Station
 Музей современного искусства (Кейптаун)
 Центр современного искусства (Лагос)
 Kulungwana

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Дуала
Музеи Камеруна
Музеи современного искусства